Backes kan syfta på:

 David Backes (född 1984), amerikansk ishockeyspelare
 Backes skeppshandel – ett företag i Helsingborg